Литовский курьер (, официально — «Litovskij kurjer») — вильнюсская еженедельная газета с дайджестом зарубежных публикаций, начавшая выходить в 1995 году.

История 
Газета начала выпускаться в марте 1995 года, изначально на русском языке, а с 1997 года — на литовском. Газета была основана Валерием Третьяковым и UAB Valvivata, издательством UAB Litovskij Kurjer. В 1995 году было выпущено 17000 экземпляров, в 1997 — 32 000 экземпляров.

Главные реадакторы 
 Иосиф Уссер — 1995—1996;
 М. Столяров — 1996;
 Юрий Строганов — 1996—2004;
 Валерий Третьяков — с 2005 года; 
 Анатолий Иванов — с 2012 года .
 Валерий Третьяков

Награды 
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (9 июня 2011 года) — за большой вклад в сохранение русского языка и культуры, а также в дело консолидации соотечественников за рубежом.

Примечания

Ссылки 
 Литовский курьер

Газеты Литвы на русском языке
Печатные издания, возникшие в 1995 году
Награждённые Почётной грамотой Правительства Российской Федерации